Marco Capoferri – pilota e costruttore automobilistico italiano
 Martina Capoferri – cestista italiana
 Pietro Capoferri – sindacalista e politico italiano
 Giovan Francesco Capoferri – intarsiatore del XV secolo